Рокитнівська центральна селищна бібліотека — головна книгозбірня району, депозитарій краєзнавчих ресурсів, культурно-освітній, науково-методичний та навчальний центр. Розташована в смт. Рокитне, Рівненська область.

Історія та сучасний стан бібліотеки 

Рокитнівська центральна районна бібліотека була організована в 1944 році. У зв'язку з ліквідацією Рокитнівського району з 1963 по 1965 рік бібліотека не працювала. У 1965 році Рокитнівська книгозбірня відновила свою роботу. Вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи зробили працівники бібліотеки Вакуліна Катерина, Ліньова Валентина Володимирівна, Остапович Надія Адамівна, Губко Валентина Іванівна, Скринська Ольга, Брижко Ніна Андріївна.
 
У 2003 році для бібліотеки було придбано автоматизовану бібліотечно-інформаційну програму «ІРБІС», яка дає нам змогу створювати електронний каталог книг, періодики, корпоративно одержувати і обмінюватися бібліографічними описами періодичних видань з іншими бібліотеками області.
 
У 2012 як переможець другого раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету», бібліотека отримала безкоштовне комп'ютерне обладнання та вільний доступ до Інтернету.
 
Проводиться велика робота на допомогу вивченню шкільної програми, зокрема української та світової літератури для учнів 9-11класів. Пріоритетним напрямком роботи є краєзнавство.

Фонди 
Фонди бібліотеки нараховують понад 28 тис. одиниць видань українською і російською мовами. Склад фондів — універсальний за змістом. Провідне місце займає художня література. Широко представлені довідкові видання: енциклопедії, довідники, словники, бібліографічні посібники, містяться також, електронні видання.

Користувачі 

Бібліотека обслуговує понад 2,5 тисячі читачів на рік. До послуг користувачів понад 31 000 примірників книг та 42 назви періодичних видань.

Послуги бібліотеки 
Абонемент центральної селищної бібліотеки щороку обслуговує 1480 користувачів. До послуг користувачів понад 24 тисячі книг.

З жовтня 2011 року тут діє Інтернет-центр, що стало можливим завдяки перемозі у конкурсі програми «Бібліоміст» «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету».

Читальний зал ЦСБ здійснює обслуговування населення в читальному залі. Щороку він обслуговує 775 користувачів бібліотеки. До їх послуг понад 6 тисяч документів — енциклопедій, довідників, літератури з питань мистецтва, історії, краєзнавства, мультимедійні видання. При читальній залі ЦРБ діє літературна вітальня «У світі прекрасного». Пріоритетним напрямком роботи читальної зали є краєзнавча робота та сприяння розвитку національних та етнічних культур мешканців краю. Користувачі можуть не тільки взяти презентовані книги додому прочитати, але й зустрітися з літераторами в бібліотеці. Перші презентації книжок Н. Смик, А. Волошиної, А. Гречка — місцевих авторів, відбулися саме у відділі обслуговування.

Заходи в бібліотеці

Примітки

Джерела 
 Вебсторінка Комунальний заклад «Публічна бібліотека» Рокитнівської селищної ради
 Блог бібліотеки «БІБЛІОNEW»
 Вебсторінка «Рокитнівщина краєзнавча»

Бібліотеки Рівненської області
Публічні бібліотеки Рівненської області
Засновані в Україні 1944